Пайерский колледж искусств () – 4-летний колледж изобразительных искусств, расположенный в пригороде Хэмдена, в штате Коннектикут, США. Основан в 1946 году.

Образовательные программы 
 Изобразительное искусство
 Графический дизайн
 Иллюстрации
 Дизайн интерьера
 Фотография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Пайерский колледж искусств